Бюрнуф () — французская фамилия.

Известные носители 
 Бюрнуф, Жан-Луи (1775—1844) — французский филолог и переводчик.
 Бюрнуф, Эжен (1801—1852) — французский учёный-востоковед, крупнейший исследователь буддизма середины XIX века.